Neftçala bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Neftçala (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Neftçala (Rayon)